El municipio de Illinois (en inglés: Illinois Township) es un municipio ubicado en el condado de Sedgwick en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 1860 habitantes y una densidad poblacional de 20,26 personas por km².

Geografía 
El municipio de Illinois se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 91.82 km², de la cual 91,7 km² corresponden a tierra firme y (0,12 %) 0,11 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1860 personas residiendo en el municipio de Illinois. La densidad de población era de 20,26 hab./km². De los 1860 habitantes, el municipio de Illinois estaba compuesto por el 96,88 % blancos, el 0,27 % eran afroamericanos, el 0,91 % eran amerindios, el 0,11 % eran asiáticos, el 0,7 % eran de otras razas y el 1,13 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 2,69 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Sedgwick (Kansas)